I villaggi del Botswana costituiscono la suddivisione territoriale di terzo livello del Paese, dopo i distretti e i sottodistretti, e ammontano a 490; per ciascuno di essi è indicata la popolazione risultante dal censimento del 2011.

Distretto Centrale

Bobonong

Boteti

Mahalapye

Serowe Palapye

Tutume

Distretto di Ghanzi

Ghanzi

Distretto di Kgalagadi

Kgalagadi North

Kgalagadi South

Distretto di Kgatleng

Kgatleng

Distretto di Kweneng

Kweneng East

Kweneng West

Distretto Nordorientale

North East

Distretto Nordoccidentale

Chobe

Ngamiland Delta

Ngamiland East

Ngamiland West

Distretto Sudorientale

South East

Distretto Meridionale

Barolong

Ngwaketse

Ngwaketse West

Collegamenti esterni

Villaggi